Einlauf steht für:
 Einlauf (Medizin), das Einleiten einer Flüssigkeit über den Anus in den Darm
 Zieleinlauf, das Erreichen des Ziels im Wettkampfsport
 Gasturbine #Einlauf, Bestandteil einer Gasturbine

Siehe auch:
 Einlaufen